Мейли — фамилия. Известные носители:

 Мейли, Аннели (род. 1998) — австралийская баскетболистка.
 Мейли, Вилли (1868—1958) — шотландский футболист и тренер.
 Мейли, Кристоф (род. 1968) — охранник швейцарского банка UBS, выкравший документы за 1945—1965 годы с доказательствами финансирования им нацистов.
 Мейли, Ришар (1900—1991) — швейцарский психолог.